

Тарасово — село, Атяшевський район, Мордовія
 Тарасово — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Тарасово — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Тарасово — присілок, Нікольський район, Вологодська область
 Тарасово — село, Промишленнівський округ, Кемеровська область
 Тарасово — село, Сарапульський район, Удмуртія
 Тарасово — присілок, Ярський район, Удмуртія

Див. також 
 Тарасове